Voici une liste des bandes dessinées asiatiques ou d'influence asiatique traduites en français dont le titre commence par la lettre W.

Les titres marqués d'une étoile (*) correspondent à des œuvres à paraître et sont donc susceptibles de varier.

Lien externe 
 Liste de séries commençant par W

Liste des bandes dessinées asiatiques par ordre alphabétique

en:List of licensed manga in English
id:Daftar manga
ko:애니메이션과 만화의 목록